Iwan Iwanowitsch Safronow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Iwanowitsch Safronow (Journalist, 1956) (1956–2007), russischer Journalist
 Iwan Iwanowitsch Safronow (Journalist, 1990) (* 1990), russischer Journalist